Guldreserv är det guld som ingår i en centralbanks eller stats valutareserv. I slutet av år 2004 ägde centralbanker och fonder 19 procent av allt guld ovanför jordytan som valutareserver.

Det uppskattas att människor har grävt fram  guld genom historien. I april 2020 kostade ett gram guld ca 542 svenska kronor vilket innebär att ett ton guld kostar .

IMF:s guldreserv 
I juni 2009, förfogade Internationella valutafonden över 3 217 ton guld, vilket man då hade gjort i flera år. Under hösten samma år meddelade IMF att man skulle sälja av en åttondel av sina tillgångar, som mest ungefär 403 ton guld, enligt en ny inkomstmodell man arbetat fram i april 2008. Man meddelade att 200 ton guld skulle säljas till Indien och 10 ton till Sri Lanka,. Vidare sålde man i september 2010 10 ton guld till Bangladesh Bank och 2 ton till Mauritius centralbank. Guldet såldes i omgångar till marknadspris.

Officiellt rapporterad guldreserv

Se även
Guldmyntfot

Referenser

Valutor
Nationalekonomi
Guld